El término CMP puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al Colegio Médico del Perú;
 a la concentración máxima permitida;
 a la Compañía Minera del Pacífico;
 a la citidina monofosfato;
 al código ICAO de la aerolínea Copa Airlines.

Siglas